Heidrun peut faire référence à :
 Heidrun, une chèvre de la mythologie nordique ;
 Heidrun, un champ d'hydrocarbures norvégien en mer de Norvège ;
 Heidrun Europlastic, une entreprise italienne de fabrication d'objets en plastique.